Flew steht für:
 Antony Flew (1923–2010), britischer Philosoph
 eine Schreibweise des Ortsnamens von Fláje, Dorf im mittleren Erzgebirge in Böhmen